Cestrède peut désigner :

 le lieu-dit, dans la vallée de Cestrède dans le département des Hautes-Pyrénées (France),
 la vallée de Cestrède, une vallée des Pyrénées dans le Lavedan dans le département des Hautes-Pyrénées (France) ;
 L'Oule de Cestrède, un cirque glaciaire en fond de vallée.

Le lac :
 le lac de Cestrède, un lac situé dans la vallée.

Le ruisseau :
 le gave de Cestrède, un ruisseau s'écoulant dans la vallée, affluent du gave de Pau;

Les sommets :
 le pic de Cestrède (), un pic dans le département des Hautes-Pyrénées;
 la pointe de Cestrède (), un pic dans la vallée du même nom;

Homonymie de toponyme